Соро́ка — фамилия; другие значения см. Сорока.

 Известные носители 
 Сорока — дворянский род.

 
 Сорока, Алексей Прокофьевич (1916—1993) — Герой Советского Союза.
 Сорока, Андрей Максимович (1910—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Сорока, Анна Борисовна - заместитель министра иностранных дел ЛНР. 
 Сорока, Артём Максимович (1902—1940) — командир батальона, капитан.
 Сорока, Богдан Михайлович (1940—2015) — советский и украинский художник-график.
 Сорока, Борис Фёдорович (род. 1942) — советский футболист.
 Сорока, Василий Илларионович (1902—1967) — Герой Советского Союза.
 
 Сорока, Григорий Васильевич (1823—1864) — русский живописец.
 Сорока, Зинаида Михайловна (более известна как Славянова; 1882—1941) — русская советская актриса, режиссёр, театральный деятель и драматург.
 Сорока, Иван Николаевич (1916—1988) — командир дивизиона, гвардии капитан.
 
 Сорока, Леонид Моисеевич (род. 1940) —  русский поэт, переводчик.
 Сорока, Майк (род. 1997) — канадский бейсболист.
 Сорока, Марина Евгеньевна — русская писательница, историк.
 
 
 Сорока, Осия Петрович (1927—2001) — советский и российский переводчик.
 Сорока, Павел Антонович (1909—1965) — советский государственный деятель, инженер.
 Сорока, Стефан (род. 1951) — архиепископ филадельфийский Украинской грекокатолической церкви.
 Сорока, Фёдор Петрович (род. 1958) — советский и украинский футболист.
 Сорока, Ярослав Михайлович (род. 1943) — советский биатлонист.

Составные фамилии 
 Сорока-Росинский, Виктор Николаевич (1882—1960) — российский и советский педагог. См. также 
 Сорокин